W Polsce
 Łosień – dzielnica Dąbrowy Górniczej w województwie śląskim,
 Łosień – wieś w województwie lubelskim, w powiecie lubelskim, w gminie Wysokie 
 Łosień – wieś w województwie świętokrzyskim, w powiecie kieleckim, w gminie Piekoszów

 Łosień – gmina
 Łosień – gromada w powiecie będzińskim
 Łosień – gromada w powiecie kieleckim

 Łosień – herb szlachecki